Patrick Spies (politicus) (1995), lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, een deelstaatparlement in België.
 Patrick Spies (kok) (1979), Duits kok.